Faktum eller fakta kan syfta på:

 Faktum – ett faktiskt föreliggande sakförhållande
 Produkt (matematik) –  resultatet av multiplikation
 Faktum (tidning) – en gatutidning som säljs i Sverige av människor som lever i hemlöshet eller i ett annat socialt utanförskap
 Faktum (TV-program) – ett tidigare samhällsprogram i Sveriges Television
 TV4 Fakta – en tv-kanal i Sverige och i Norge
 TV4 Fakta XL – en faktakanal i TV 4 2012–2017